Grahn  är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Gran var ett vanligt soldatnamn. Den 31 december 2013 var det följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Grahn 4 103
 Gran 1 223
 Graan 75
 Granh 3
Tillsammans blir detta 5 404 personer. Namnet Grahn har använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Grahn eller varianter av detta namn
 Adam Grahn (född 1984), musiker, sångare och kompiositör
 Anders Grahn (född 1979), musiker
 Axel Grahn (1895–1952), brottningsdomare

 Bengt-Erik Grahn (1941–2019), alpin skidåkare
 Brita Grahn (1907–2003), konstnär

 Daniel Grahn (född 1966), företagsledare och tidningsman
 Dieter Grahn (född 1944), östtysk roddare
 Disa Gran (född 1992), skådespelare

 Emanuel Grahn (1882–1919), idrottsledare

 Fanny Grahn (1862–1921), finländsk skådespelare
 Fredrik Gran (född 1977), tonsättare
 Fritz Grahn (1910–1989), konstnär

 Gerhard Gran (1856–1925), norsk litteraturhistoriker

 Haaken Hasberg Gran (1870–1955), norsk botanist
 Hjalmar Grahn (1882–1949), finlandssvensk målare

 Ingvar Gran (1951–1985), kompositör och musiker
 Iréne Grahn (1945–2013), konstnär och uppfinnare

 Johan Graan (död 1679), landshövding
 Jonny Graan (1924–2018), fotograf

 Karl-Erik Grahn (1914–1963), fotbollsspelare och tränare

 Lars Grahn (född 1948), schackjournalist, författare och schackspelare
 Lars Grahn (förläggare) (född 1941), förläggare
 Lennart Grahn (född 1946), popsångare
 Leopold Grahn (1846–1912), militär och bankman
 Lucile Grahn (1819–1907), dansk balettdansare

 Magnus Grahn (född 1964), handbollstränare och TV-kommentator
 Maria Grahn (född 1945), musiker och skådespelare
 Matilda Grahn (född 1995), barnskådespelare
 Mikael Grahn (född 1958), serieskapare
 Mikael Grahn (artist) (född 1967), artist och showartist

 Niklas Grahn (född 1987), artist med namnet Niello

 Olaus Graan (död 1690), kyrkoherde i Lycksele
 Olle Grahn (född 1932), fabrikör och politiker, folkpartist
 Ove Grahn (1943–2007), fotbollsspelare

 Patrik Grahn (född 1955), landskapsarkitekt, professor
 Peter Gran (1838–1894), apotekare
 Pia Grahn  (född 1968), företagsledare

 Rasmus Gran (född 1974), serietecknare
 Roland Grahn (född 1928), militär

 Sanni Grahn-Laasonen  (född 1983), finländsk politiker i samlingspartiet
 Sara Grahn (född 1988), ishockeymålvakt
 Steve Grahn (född 1947), musiker, kompositör och arrangör
 Sture Grahn (född 1932), längdskidåkare
 Sven Grahn (född 1946), ingenjör, rymdtekniker
 Sverre Gran (1920–1998), norsk skådespelare, filmproducent, dramatiker och manusförfattare

 Thomas Grahn (född 1987), seglare
 Tobias Grahn (född 1980), fotbollsspelare
 Tryggve Gran (1888–1980), norsk pilot, polarforskare, författare och fotbollsspelare

 Ulf Grahn (född 1942), kompositör
 Ulf Gran (1928–2016), författare och regissör

 Viktor Grahn (född 1998), ishockeyspelare

 Wallis Grahn (1945–2018), skådespelare

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn